Ара́хна:

 Арахна — персонаж греческой мифологии.
 Арахна (волшебница из повести «Жёлтый туман») — персонаж сказок об Изумрудном городе.
 Арахна (ведьма из аниме Soul Eater) — персонаж аниме и манги Soul Eater.
 (407) Арахна — астероид, открытый в 1895 году.
 Арахна — род растений семейства Молочайные